Asura (band), een muziekgroep uit Frankrijk
Asura (hindoeïsme), godheden uit de Hindoeïstische mythologie
Asura (geslacht), een geslacht van nachtvlinders